KAA Gent (atletiekclub), de atletiekclub ontstaan uit Koninklijke Atletiek Associatie Gent
 KAA Gent (voetbalclub), de voetbalclub ontstaan uit Koninklijke Atletiek Associatie Gent
 KAA Gent Ladies, de vrouwenvoetbaltak van deze club